Avril Lavigne in Seul – DVD przedstawiające koncert w ramach trasy Try To Shout Me Up nagrany w Olimpic Hall - Seul 11 kwietnia 2004 r..

Zawartość 
 
 Sk8er Boi
 He Wasn't
 My Happy Ending
 Losing Grip
 Take Me Away
 Freak Out
 Nobody's Fool
 I'm With You
 Forgotten
 Fall To Pieces
 Unwanted
 Nobody's Home
 Don't Tell Me
 Complicated
 Knocking On Heaven's Door 

Albumy muzyczne wydane w roku 2004
Albumy Avril Lavigne
Albumy koncertowe